Op het US Open 1977 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 29 augustus tot en met 11 september 1977.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Billie Jean King en Phil Dent had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. King speelde samen met landgenoot Vitas Gerulaitis, met wie zij de finale bereikte.

Het als tweede geplaatste duo Betty Stöve (Nederland) en Frew McMillan (Zuid-Afrika) won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Billie Jean King en Vitas Gerulaitis in drie sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Stöve had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; McMillan twee.

Naast Stöve waren er geen andere deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1977